

Geografia 
 Nishiyama, città

Sportivi 
 Hidetaka Nishiyama – karateca giapponese.
 Masashi Nishiyama – judoka giapponese.
 Takao Nishiyama – ex calciatore giapponese.

Personaggi vari 
 Koichi Nishiyama – astrofilo giapponese.

Astronomia 
 6745 Nishiyama, asteroide della Fascia principale dedicato all'astrofilo giapponese Minewo Nishiyama.
 15250 Nishiyamahiro, asteroide dedicato all'astrofilo giapponese Hiroshi Nishiyama.